Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Topeka en l'honneur de la ville du même nom :
 l', une canonnière en service de 1898 à 1929 ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre du Viêt Nam ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1989.

Topeka